Hossain ist als Variante von Hussein der Familienname folgender Personen:

 Afif Hossain (* 1999), bangladeschischer Cricketspieler
 Anwar Hossain († 2013), bangladeschischer Schauspieler
 Ebadot Hossain (* 1994), bangladeschischer Cricketspieler
 Enamul Hossain (* 1981), bangladeschischer Schachgroßmeister
 Kamal Hossain (* 1937), bengalischer Jurist und Politiker
 Mohamed Ismail Hossain (* 1992), bangladeschischer Leichtathlet
 Mohd Akhtar Hossain (* 1989), bangladeschischer Tennisspieler
 Mohd Alamgir Hossain (* 1986), bangladeschischer Tennisspieler
 Mohd Zahid Hossain (* 1987), bangladeschischer Fußballspieler
 Mosaddek Hossain (* 1995), bangladeschischer Cricketspieler
 Sara Hossain, bangladeschische Juristin
 Selina Hossain (* 1947), bangladeschische Autorin
 Tofazzal Hossain (* 1979), bangladeschischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Husain
 Hossein